Гео́ргий Никола́евич Хнкоя́н () — советский оператор и режиссёр, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 16 августа 1918 года в семье тифлисских рабочих. С 1925 года обучался в 82-й трудовой школе, затем в тифлисской 38-й Интернациональной средней школе, которую окончил в 1936 году с отличием. После окончания кинооператорского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии в 1941 году с июля по декабрь того же года работал оператором на Ростовской студии кинохроники.

С декабря 1941 — в Красной армии в звании старшего лейтенанта. По июнь 1942 года служил военным кино-корреспондентом на Кавказском фронте, по август 1943 года — на Северо-Кавказском фронте. С августа по ноябрь 1943 года — на Закавказском фронте, Южном фронте (ноябрь — декабрь 1943 года) и 4-м Украинском фронте (декабрь 1943-го — июль 1944 года). С июля 1944-го по январь 1945 года — на 2-м Прибалтийском фронте, с января по апрель 1945 года был оператором в киногруппе 3-го Белорусского фронта и в апреле — мае 1-го Белорусского фронта. С первыми частями советских войск он перешёл озеро Сиваш, и потом три раза в ходе форсирования переходил Сиваш вброд. Также снимал в районе Перекопа и Турецкого вала. Чтобы заснять важные кадры преодолевал заминированные поля в городе Армянске. Участию Г. Н. Хнкояна в Великой Отечественной войне посвящена книга З. Л. Гинзбург «Кинооператор Хнкоян в годы Великой Отечественной войны».

После войны в 1945—1946 годах совмещал работу оператора и директора на корпункте Ростовской киностудии в Нальчике, а в 1946—1950 годах работал оператором сектора хроники Тбилисской киностудии художественных фильмов. 

Был одним из основателей Литовской киностудии в 1950 году, начав с оператора, а в 1954—1969 годы выступил как режиссёр многих документальных и научно-популярных фильмов. Также работал в Центральном НИИ информации и технико-экономических исследований рыбного хозяйства.

Кроме фильмов им снято более 500 сюжетов для кинопериодики: «Новости дня», «Советская Грузия», «Советская Литва», «Союзкиножурнал» и других.

Член КПСС с 1952 года, член Союза кинематографистов СССР с 1958 года. 

Скончался 24 октября 1972 года в Москве.

Семья 
 Жена — Вержиня Аветиковна Хнкоян (род. 1921); 
 Дочь — Алла Георгиевна Хнкоян (род. 1947, в замужестве Мирзоян);
 Внучки — Ануш (род. 1981) и Лолита (род. 1982) Мирзоян;
 Правнуки — Арсений (род. 2013) и Арташес (род. 2015), все живут в Москве.

Фильмография 

 Оператор
  — На Северном Кавказе ''(совместно с Л. Мазрухо, А. Сологубовым, Н. Голубевым)
  — Сборник киносюжетов ''(совместно с А. Сологубовым)
  — Битва за Севастополь ''(в соавторстве)
  — Восьмой удар ''(в соавторстве)
  — На Крымской земле ''(в соавторстве)
  — Победа на юге
  — Сыны Армении в Отечественной войне
  — Генерал армии ''(в соавторстве)
  — Страна родная ''(в соавторстве)
  — Советская Грузия ''(в соавторстве)
  — Великое прощание ''(в соавторстве)
  — В Атлантике
  — Праздник литовской песни ''(в соавторстве)
  — На побережье Канады
  — На поиски рыбных богатств
  — Новый траулер
  — Перегон судов
  — Советская Литва ''(в соавторстве)
  — В литовском колхозе
  — На океанских просторах
  — Родные берега
  — Люди светлой мечты
  — Они побеждают топи
  — В тропиках Атлантики
  — Завод в океане
  — Плыть необходимо
  — Наступление на океан ''(в соавторстве)
  — БМРТ «Маяковский»
  — Траловый лов рыбы
  — Внимание, море!
  — Не просто сельдь
  — Семинар в море
  — Нельсон Степанян ''(совместно с Г. Асланяном) 
  — Электролов рыбы
  — Шестой рейс

 Режиссёр

  — В Атлантике
  — На побережье Канады
  — На поиски рыбных богатств
  — Новый траулер
  — В литовском колхозе
  — На океанских просторах
  — Родные берега
  — Люди светлой мечты
  — Они побеждают топи
  — В тропиках Атлантики
  — Завод в океане
  — Плыть необходимо
  — БМРТ «Маяковский»
  — Траловый лов рыбы
  — Внимание, море!
  — Не просто сельдь
  — Семинар в море
  — Электролов рыбы
  — Шестой рейс

 Сценарист
  — Они побеждают топи ''(совместно с М. Антоновским)
  — Не просто сельдь ''(совместно с А. Эпнерсом)
  — Шестой рейс
  — Шаги в океан

Награды 
 медаль «За оборону Севастополя» (1943)
 медаль «За боевые заслуги» (16 мая 1944; был представлен к ордену «Красная Звезда»)
 медаль «За оборону Кавказа» (1944)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 медаль «За трудовое отличие» и другие медали СССР.

См. также 
 Список фронтовых кинооператоров Второй мировой войны

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

выпускники операторского факультета ВГИКа
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Персоналии:Ростовская киностудия
Персоналии:Грузия-фильм
Персоналии:Литовская киностудия
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР